Лейбористська партія ( або Labor Party, тобто «Робоча партія»):

 Лейбористська партія Австралії ()
 Лейбористська партія (Велика Британія) ()
 Лейбористська партія (Мальта) (, )
 Лейбористська партія Нової Зеландії (, )
 Лейбористська партія (Сент-Кіттс і Невіс) ()
 Лейбористська партія Ямайки ()

Література 
 Н. Ротар. Лейборизм // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.395 ISBN 978-966-611-818-2